Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis marzo 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Kathy Horvath che ha battuto in finale Elise Burgin 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Bonnie Gadusek (semifinali)
 Joanne Russell (quarti di finale)
 Kathy Horvath (campionessa)
 Beth Herr (secondo turno)

 Elise Burgin (finale)
 Myriam Schropp (primo turno)
 Beverly Mould (primo turno)
 Lea Antonoplis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1985